Rudolf Schmalfuß ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Schmalfuß (Künstler) (1890–1957), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker